(1418) Файета () — небольшой астероид внутренней части главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт 22 сентября 1903 года немецким астрономом Паулем Гёцом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь французского астронома Гастона-Жюля Файе.

См. также 
 Список астероидов (1401—1500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Паулем Гёцем
Астероиды, названные в честь людей